Ме́двенка — топоним в России.
 Медвенка — посёлок городского типа, административный центр Медвенского района Курской области.
 Медвенка — река в Одинцовском районе Московской области, приток Москвы.
 Медвенка — река в Медвенском районе Курской области, приток Полной.